Чемпионат Польши по футболу 1929 — 3-й сезон Чемпионата Польши по футболу. Победителем чемпионата впервые стала Варта.

Информация 
 Чемпион Польши: ФК Варта (Познань)
 Вице-чемпион: ФК Висла (Краков)
 Вылит: 1.Катовице, Клуб туристов (Лодзь).

Турнирная таблица

Бомбардиры

Ссылки 
 Historia I ligi polskiej w statystyce

1929
Польша
Спорт в Польше в 1929 году